Le Championnat d'Asie de rink hockey 1991 est la  de la compétition organisée par la Confederation of Asia Roller Sports et réunissant les meilleures nations asiatiques. Cette édition a lieu à Macao.

L'équipe de Macao remporte son second titre, devant la Chine et le Japon.

Résultats

Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Quatrième journée

Cinquième journée

Sixième journée

Septième journée

Classement final 

|}

Source de la traduction 

1991
rink hockey